City of Paris (schip, 1866)  
 City of Paris (schip, 1889)    
 City of Paris (schip, 1907)  
 City of Paris (schip, 1922)
 City of Paris (schip, 1999)